Der Begriff Camelback bezeichnet
 eine amerikanische Lokomotivenbauart, siehe Camelback (Lokomotive)
 einen amerikanischen Berg, der Camelback Mountain bei Phoenix, Arizona